Zilles ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Zilles (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Karl Zilles (1944–2020), deutscher Neurowissenschaftler
 Marianne Zilles (1950–1999), deutsche Schauspielerin
 Peter Zilles (1946–1998), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Zille